Lucie Hradecká e Renata Voráčová erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Internationaux Féminins de la Vienne 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Alizé Cornet e Virginie Razzano che hanno battuto in finale Marija Kondrat'eva e Sophie Lefèvre 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Akgul Amanmuradova /  Kristina Barrois (semifinali, ritiro)
 Aleksandra Panova /  Anna Tatišvili (quarti di finale)

 Darija Jurak /  Valerija Savinych (primo turno) 
 Marija Kondrat'eva /  Sophie Lefèvre (finale)

Tabellone

Note 
 

Internationaux Féminins de la Vienne 2011